Radiostacja Ulicznik.net (także Radio Ulicznik) – polskie radio internetowe promujące scenę niezależną, powstałe i działające od 13 lutego 2004 roku, zostało zlikwidowane pod koniec 2012 roku. Strona internetowa znajdowała się pod adresem http://www.ulicznik.net.

Na głównym kanale radia nadawane były programy autorskie, oraz muzyka  niezależna, głównie punk i ska (ale także rock, reggae, metal, rock'n'roll, folk i elektroniki). Jednocześnie funkcjonowało pięć muzycznych kanałów tematycznych radia:
 Otwarty Garaż – pliki MP3 nadesłane przez zespoły (czyli promocja młodej sceny)
 Punkowe Archiwum – punk (polski z lat 70., 80. i 90.)
 Kingston Radio – reggae, ragga, dub, itp
 Rockoteka – rock, grunge, heavy metal
 Oi! Zadyma – street punk (Oi!), punk77
Chillbill – trip-hop, idm, alternative, ambient

Linki zewnętrzne 
 www.ulicznik.net – strona zarchiwizowana w bazie Internet Archive

Ulicznik